Ausztria
Reinsberg, település Ausztriában

 Németország
Reinsberg, település Szászországban

Hasonló címmel 
 Németország
Rheinsberg, település Brandenburgban